Joseph E. Hall House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Joseph E. Hall House (Tecumseh, Michigan), NRHP-ID 86001566
 Joseph E. Hall House (Brookville, Pennsylvania), NRHP-ID 78002408